Килборн има више значења:
 Килборн (Охајо)
 Килборн (Илиноис)
 Килборн (Луизијана)